Cieki w Polsce
 Drugi Potok – potok, dopływ Pierwszego Potoku
 Drugi Potok – potok, dopływ Trybskiej Rzeki

Przypisy